Чемпионат Испании по футболу 1993/1994 — 63-й сезон чемпионата Испании по футболу. «Барселона» стала чемпионом Испании в 14-й раз. В турнире принимали участие 20 клубов. Было сыграно 380 игр и забито 989 голов.

Как и в двух предыдущих сезонах, «Барселона» перед последним туром уступала лидеру — на этот раз не «Реалу», а «Депортиво» — одно очко. В последнем матче «Депортиво» сыграл 0:0 с «Валенсией», и «Барселона», обойдя соперника по результатам личных встреч (0:1, 3:0), стала чемпионом в четвёртый раз подряд.

Турнирная таблица

Результаты матчей 

Источник: www.rsssf.com

Потуровая таблица

Бомбардиры

Статистика сезона

Голы 
 Наибольшее число голов в одном матче: 9 голов
 «Барселона» — «Осасуна»  — 8:1 (24-й тур, 19 февраля 1994 года)
 «Сарагоса» — «Барселона»  — 6:3 (23-й тур, 13 февраля 1994 года)
 Самая крупная победа в гостях: 4 гола
 «Альбасете» — «Сельта»  — 0:4 (34-й тур, 16 апреля 1994 года)
 «Атлетико» — «Сарагоса»  — 0:4 (29-й тур, 20 марта 1994 года)
 «Валенсия» — «Барселона»  — 0:4 (15-й тур, 11 декабря 1993 года)
 «Сельта» — «Барселона»  — 0:4 (35-й тур, 23 апреля 1994 года)
 Самая крупная победа дома: 7 голов
 «Атлетик Бильбао» — «Спортинг»  — 7:0 (31-й тур, 3 апреля 1994 года)
 «Барселона» — «Осасуна»  — 8:1 (24-й тур, 19 февраля 1994 года)

Ссылки 
 Официальный сайт Ла Лиги
 Статистика на fbleague.com

1994
Испания
Испания
Спорт в Испании в 1993 году
Спорт в Испании в 1994 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1993/1994